Čchi-lien může být:

 Čchi-lien (okres) – okres v čínské provincii Čching-chaj
 Čchi-lien-šan – pohoří v severní Číně
 Čchi-lien (stanice metra v Tchaj-peji) – stanice metra v Tchaj-peji na Tchaj-wanu